Вейн-Драгер (от  — виночерпий):

 Вейн-Драгер — буер, а затем бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи.
 Вейн-Драгер — шмак Балтийского флота Российской империи.